

Черрі-Крік — місто, штат Нью-Йорк
 Черрі-Крік — переписна місцевість, штат Колорадо